El nombre de Juan Enríquez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Enríquez (m. 1418). Fue obispo de Lugo y confesor del rey Enrique III de Castilla, y era hijo del almirante Alonso Enríquez y bisnieto del rey Alfonso XI de Castilla.
 Juan Enríquez de Borja y Almansa (1619-1675). Noble y militar español. Fue marqués de Alcañices y de Santiago de Oropesa y comendador de Alcañiz en la Orden de Calatrava.
 Juan Enríquez Cabot (1959). Académico y comerciante mexicano.